Hieronymus Laub har flere betydninger:

 Hieronymus Laub (læge) (1684—1753) — dansk læge
 Hieronymus Laub (præst) (1771—1848) — dansk præst